In der World Series 2018 wurde vom 23. bis 28. Oktober zum 114. Mal der Gewinner der nordamerikanischen Major League Baseball ermittelt. Die Best-of-Seven-Serie wird traditionell zwischen dem Gewinner der American League und dem Champion der National League ausgespielt. Dabei trafen sich zum ersten Mal nach 1916 die Boston Red Sox und die Los Angeles Dodgers. Auch war dies das zweite Mal nach 1977 und 1978, dass die Dodgers zweimal nacheinander die World Series erreichten.

Der Weg in die World Series 
Hauptartikel: MLB 2018, ALWC 2018, NLWC 2018, ALDS 2018, NLDS 2018, ALCS 2018, NLCS 2018

Die Sieger der American League und der National League wurden zwischen dem 12. und 20. Oktober 2018 ermittelt. Die drei Division-Sieger und der Gewinner des Wild-Card-Spiels trafen in zwei Division-Series-Begegnungen im Best-of-Five-Modus aufeinander (ALDS bzw. NLDS = American oder National League Division Series). Anschließend spielten die Sieger der Division-Series-Begegnungen im Best-of-Seven-Verfahren den jeweiligen League-Champion aus (ALCS bzw. NLCS = American oder National League Championship Series).

Wie in der vorherigen Saison erhielt das Privileg eines vierten Heimspiels dasjenige MLB-Team, welches das bessere Ergebnis aus der Regular Season hatte. Im Jahr 2018 waren dies die Boston Red Sox.

In der Postseason kam es zu folgenden Ergebnissen:

Ergebnisübersicht

Spielzusammenfassungen

Spiel 1 
23. Oktober 2018, 20:09 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 2 
24. Oktober 2018, 20:09 EDT im Fenway Park in Boston, Massachusetts

Spiel 3 
26. Oktober 2018, 17:09 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Mit 18 Innings und einer Spielzeit von 7 Stunden und 23 Minuten war dieses Spiel das längste jemals gespielte Spiel einer World Series. Der bisherige Rekord war mit 14 Innings und 5 Stunden und 41 Minuten das Spiel 3 der World Series 2005 zwischen den Chicago White Sox und den Houston Astros.

Spiel 4 
27. Oktober 2018, 17:09 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Spiel 5 
28. Oktober 2018, 17:09 PDT im Dodger Stadium in Los Angeles, Kalifornien

Kumulierte Spielübersicht 

Gesamtzuschauerzahl: 238.979
Durchschnittliche Zuschauerzahl: 47.796

Einzelnachweise 

2018
Baseball 2018
Sportveranstaltung in Boston
Sportveranstaltung in Los Angeles
Boston Red Sox
Los Angeles Dodgers